Metròfanes (general), general de Mitridates VI Eupator.
 Metròfanes d'Eucàrpia, escriptor i retòric grec 
 Metròfanes (sofista), sofista grec 
 Metròfanes de Bizanci, bisbe de Bizanci
 Metròfanes d'Esmirna, bisbe d'Esmirna
 Metròfanes de Lebàdia, escriptor grec